Geneva eller Genève kan syfta på:

Geneva (pjäs) – a Fancied Page of History in Three Acts, en pjäs av George Bernard Shaw från 1938
Geneva (musikgrupp) – ett brittiskt popband från mitten av 1990-talet
Geneva College – ett privat liberalt konstcollege i Beaver Falls, Pennsylvania

Geografi

Schweiz 

 Genève (kanton), kanton, 
 Genève, stad,

USA 

 Geneva, Alabama, countyhuvudort, Geneva County, 
 Geneva, Florida, Seminole County, 
 Geneva, Georgia, Talbot County, 
 Geneva, Indiana, Shelby County, 
 Geneva, Ohio, Fairfield County, 
 Geneva, Iowa, Benton County, 
 Geneva, Iowa, Franklin County, 
 Geneva, Illinois, countyhuvudort, Kane County, 
 Geneva, Indiana, Adams County, 
 Geneva, Minnesota, Freeborn County, 
 Geneva, Nebraska, countyhuvudort, Fillmore County, 
 Geneva, New York, Ontario County, 
 Geneva, Ohio, Ashtabula County, 
 Geneva, Pennsylvania, Crawford County, 
 Geneva, Washington, Whatcom County,

Se även
 Geneva County
 Lake Geneva, Wisconsin – en ort

Se även 
Genova (olika betydelser)

io:Genève